Schürig steht für:
 Estádio Alfredo Schürig, Fußballstadion in São Paulo, Brasilien
 Gisbert Schürig (* 1970), deutscher Musiker und Oberton-Sänger

Siehe auch:
 Schurig